Филон из Лариссы (; 154/3 г. до н. э. — 84/3 г. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Клитомаха, следующий после него глава Академии. Во время Митридатовых войн мог видеть разрушение Академии, переехал в Рим, где Цицерон слушал его лекции. Филон был скептиком как до него Клитомах и Карнеад, но в более умеренной форме.

Его произведения не сохранились, о воззрениях известно опосредованно, из трудов Нумения, Секста Эмпирика и Цицерона. В целом, его философия характеризуется отходом от академического скептицизма «Средней» и «Новой» Академии в сторону догматизма Платона.

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. С.201

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 150-е годы до н. э.
Умершие в 80-е годы до н. э.
Эллинистические философы
Философы II века до н. э.
Философы I века до н. э.
Сколархи Академии